

Hydronyme 
  La Domart est un ruisseau affluent de la Nièvre, affluent du fleuve Somme dans le département de la Somme.

Toponymes 
 Domart-en-Ponthieu est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 Domart-sur-la-Luce est une commune française située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Autres Toponymes 
 Saint-Léger-lès-Domart est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 Le canton de Domart-en-Ponthieu est une division administrative française située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France, dont le chef lieu est Domart-en-Ponthieu.

 Vauchelles-lès-Domart est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.